Џирард има више значења:
 Џирард (Тексас)
 Џирард (Џорџија)
 Џирард (Илиноис)
 Џирард (Канзас)
 Џирард (Охајо)
 Џирард (Пенсилванија)